Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Eldacar – król Arnoru
 Eldacar – król Gondoru